Niedernburg steht für
 Niedernburg, Alternativname der Trimburg, Unterfranken
 Niedernburg, Alternativname der Niederburg Kobern, Rheinland-Pfalz
 Niedernburg (Prutting) ist ein Ortsteil der bayrischen Gemeinde Prutting im Landkreis Rosenheim
 Kloster Niedernburg, Passau 
Siehe auch:
 Niedernberg